La 10 km sprint maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 9 febbraio 2013 alle 13:00 (UTC+1). Hanno partecipato 136 atleti di 40 nazioni.

Risultati 

Sprint maschile